Општина Кучево је општина у Браничевском округу, на североистоку Србије. По подацима из 2004. општина заузима површину од 721 km² (од чега на пољопривредну површину отпада 35009 ha, а на шумску 35915 ha).

Центар општине је насеље Кучево. Општина Кучево се састоји од 26 насеља. По подацима из 2011. године у општини је живело 15516 становника. По подацима из 2004. природни прираштај је износио -8,9‰, а број запослених у општини износи 3343 људи. У општини се налази 18 основних и 1 средња школа.

Насељена места у општини 
 Благојев Камен
 Бродица
 Буковска
 Велика Бресница
 Волуја
 Вуковић
 Дубока
 Зеленик
 Каона
 Кучајна
 Кучево
 Љешница
 Мала Бресница
 Мишљеновац
 Мустапић
 Нересница
 Раброво
 Равниште
 Раденка
 Ракова Бара
 Сена
 Српце
 Турија
 Церемошња
 Церовица
 Шевица

Галерија

Извори

Спољашње везе 

Кучево
Браничевски управни округ